Le Championnat du Portugal de football 1986-1987 est la  de la compétition qui voit la victoire finale de Benfica.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Paulinho Cascavel, qui inscrit 22 buts en faveur du Vitoria Guimarães.

Classement 

|}

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1986
Sport au Portugal en 1987